

Patronyme 

 Pierre Ponsart, dit « Brice Pelman » (1924-2004), écrivain français ;
 Romain Ponsart (1992-), patineur artistique français

Toponyme 

 Arcis-le-Ponsart, commune française de la Marne.